

Patronyme

 Jean-Émile Buland (1857-1938), peintre et graveur français ;
 Jean-Eugène Buland (1852-1926), peintre français ;
 Hippolyte Buland (1472), architecte français, originaire de Lons-le-Saunier, attaché à la Maison de Charles le Téméraire ;
 Jean-Marie Buland (? ), graveur français.

Notes et références